Григо́рий Ивано́в: Иванов, Григорий Алексеевич (1897—1963) — удмуртский государственный деятель.
 Иванов, Григорий Афанасьевич — советский генерал-майор
 Иванов, Григорий Викторович (род. 1961) — советский футболист, российский мини-футболист, футбольный и мини-футбольный функционер.
 Иванов, Григорий Владимирович (род. 1971) — советский и российский футболист.
 Иванов, Григорий Данилович (1909—1978) — полный кавалер ордена Славы.
 
 Иванов, Григорий Михайлович (1819—1877) — архитектор, академик архитектуры Императорской Академии художеств.
 Иванов, Григорий Семёнович (1900—1942) — марийский советский учёный-языковед, педагог, первый заслуженный деятель науки Марийской АССР.
 Иванов, Григорий Федосеевич (1919—1945) — Герой Советского Союза.